Plantungan, Plantoengan en Pelantoengan
Onderdistrict in Indonesië
 Plantungan (onderdistrict) , een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Plantungan (Kota Blora), een plaats in het onderdistrict Kota Blora  regentschap Blora in de provincie Midden-Java